Die European Trophy 2010 war die erste Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs, der von den teilnehmenden Eishockeyklubs organisiert und zur Saisonvorbereitung genutzt wurde. Das Turnier wurde zwischen dem 11. August und 5. September 2010 ausgetragen. Das Finalturnier der acht besten Mannschaften fand zwischen dem 3. und 5. September unter dem Namen Red Bulls Salute im österreichischen Salzburg und Zell am See statt.

An der ersten Austragung nahmen insgesamt 18 Mannschaften aus sieben europäischen Nationen teil. Da die European Trophy der Nachfolger der Nordic Trophy ist, stammten die Mannschaften hauptsächlich aus Skandinavien.

Für die Juniorenteams der Klubs wurde parallel das European Trophy Junior Tournament veranstaltet.

Teilnehmer

Vorrunde 
In der Vorrunde, die zwischen dem 11. und 28. August 2010 ausgetragen wurde, wurden die 18 Mannschaften in zwei Divisions – Capital und Central – zu je neun Mannschaften eingeteilt. Diese spielten in einer Halbserie an acht Spieltagen die Platzierungen innerhalb der Division aus. Dabei genoss jeder Klub viermal Heimrecht. Die vier punktbesten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich für das Red Bulls Salute, für das der Gastgeber EC Red Bull Salzburg automatisch als eines der acht Teams gesetzt war.

Capital Division

Central Division

Finalrunde 
Die Finalrunde der acht besten Mannschaften der Vorrunde wurde zwischen dem 3. und 5. September 2010 unter dem Namen Red Bulls Salute im österreichischen Salzburg und Zell am See ausgetragen. Der Gastgeber EC Red Bull Salzburg war als eine der acht Mannschaften automatisch gesetzt.

Austragungsorte

Modus 
Die Mannschaften spielten zunächst im Viertelfinale die Teilnehmer des Halbfinales aus. Während die Viertelfinalverlierer in den beiden folgenden Tagen die Plätze 5 bis 8 untereinander ausspielten, ermittelten die siegreichen Teams den Turniersieger.

(Ce = Central Division; Ca = Capital Division; Zahl = Die Endplatzierung in der jeweiligen Division)

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

European Star Award

Nach jedem der insgesamt 84 Spiele des Wettbewerbs wurden die jeweils drei besten Spieler einer Partie prämiert. Der beste Spieler der Partie erhielt dabei drei Punkte, der zweitbeste zwei und der drittbeste einen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Wettbewerbs erhielt den European Star Award.

Siegermannschaft

Weblinks 
 
 Homepage des Red Bulls Salute

Einzelnachweise 

Eishockeyveranstaltung 2010